QDQ media es una agencia de marketing online que forma parte del Grupo QDQ, propiedad de AS Equity Partners sociedad de capital privado con sede en Londres y Zúrich.

Historia
Fue fundada en el año 1997 por Margarita Sánchez, Ricardo Alonso López, Carlos Solans y Julio Ortega en la ciudad de Madrid, ofrecía servicios de guía telefónica en papel, en la actualidad está completamente orientada al mundo en línea y al contenido multimedia. Sus siglas QDQ hacen referencia al eslogan Qué, Dónde y Quién.

En 2001 ofrecen en España los primeros mapas interactivos como el “Callejero fotográfico”, donde se mostraban fotos de las calles y sus portales, de ciertas ciudades como Madrid,  Barcelona, Sevilla, Zaragoza y Santiago de Compostela, algo que con la llegada de Google Street View quedó en desuso. En marzo de 2004, QDQ media pasa a ser filial de Pages Jaunes Group, actualmente conocido como SoLocal Group. En 2011 compra las empresas digitales OptimizaClick y Trazada.

En 2012, se suprime la versión en papel de la guía telefónica, orientando su modelo de negocio en exclusividad a Internet, siendo en 2008 la guía en papel el 85% del volumen de negocio. Con este cambio se suprimió la edición de 14.000.000 de ejemplares de la guía telefónica en distribución nacional, evitando producir unas 9800 toneladas de C02, uniéndose a la tendencia de grandes grupos editoriales o instituciones internacionales, basadas en razones tanto económicas como de sostenibilidad, en suprimir las ediciones de papel, destacar el ejemplo de San Francisco o la opción que dan las operadoras o distribuidoras para darse de baja de la edición de papel.

En 2022 el grupo QdQ obtiene la certificación como Agente Digitalizador adherido al Programa Kit Digital.

Agencia de marketing digital 
Tras dar el salto al mundo digital y dejar de lado la guía de papel, QDQ media decide adentrarse en el marketing digital ofreciendo distintas soluciones digitales a pymes y autónomos.

Actualmente cuenta con cerca de 220 empleados y una cartera de más de 20.000 clientes. Así, QDQmedia es la mayor agencia de marketing digital para los negocios en España. Los servicios que ofrece son principalmente soluciones digitales dirigidas a los negocios, como son la creación de páginas web con alojamiento y dominio; gestión de campañas de posicionamiento (SEO) en los principales buscadores (más de 12.000 gestionadas), garantizando las primeras posiciones en los resultados de búsqueda de Google; publicidad online a través de Google Ads™, Microsoft Bing y Facebook Ads; e integración en redes sociales, entre otras. Además, en su calidad de Premier Partner de Google™ en España, gestiona más de 18.000 campañas de Google Ads™. Esta amplia oferta es posible gracias a los acuerdos estratégicos con empresas líderes del sector como Google™ y Microsoft Advertising. Además, QDQmedia cuenta con un directorio web de negocios locales;qdq.com, con más de dos millones de usuarios únicos y ocho millones de páginas vistas.

En marzo de 2020, AS Equity Partners, sociedad de inversión europea con sede en Londres y Zúrich, adquiere QDQ, grupo que integra las agencias QDQmedia, OptimizaClick y Trazada. 

Tras la instauración del teletrabajo de forma permanente, en septiembre de 2021, Grupo QDQ cambia su sede para situarse en pleno centro de la capital española, en un edificio tan emblemático como Castellana, 81

Referencias

QDQmedia
Marketing digital